La battaglia di Malazgirt (o battaglia di Manzicerta) può riferirsi a due diverse battaglie combattute presso Malazgirt in Anatolia:
La battaglia di Manzicerta del 26 agosto 1071
La battaglia di Malazgirt del 10-26 luglio 1915